Smyschljajewka (russisch ) ist der Name folgender Ortschaften in Russland:
 Smyschljajewka (Samara), Siedlung städtischen Typs in der Oblast Samara
 Smyschljajewka (Uljanowsk), Dorf in der Oblast Uljanowsk